Nuceria ist in der antiken Geografie:

 Nuceria Alfaterna, eine Stadt in Kampanien, heute Nocera Inferiore in Italien
 Nuceria (Umbrien), eine Stadt in Umbrien, vermutlich Nocera Umbra
 Nuceria (Gallia cispadana), Stadt in Gallia cispadana, vielleicht bei Ciano d'Enza in Italien
 Nuceria (Bruttium), eine Stadt in Bruttium, vielleicht bei Terina in Italien